Entrevue peut faire référence à :

 Entrevue, terme utilisé au Québec pour désigner une interview ;
 Entrevue, un magazine français mensuel.

Le nom d'entrevue est fréquemment donné à des rencontres concertées particulièrement significatives du point de vue historique.

Entrevue de Bayonne (1565) entre Catherine de Médicis et Ferdinand Alvare de Tolède
Entrevue de Bayonne (1808) entre Napoléon Ier, Charles IV d'Espagne, Ferdinand VII et Manuel Godoy
Entrevue de Berlin (1872) entre Napoléon Ier, François Ier d'Autriche et Frédéric-Guillaume III de Prusse
Entrevue de Berchtesgaden (1940) entre Léopold III et Adolf Hitler
Entrevue de Biarritz (1865) entre Otto von Bismarck et Napoléon III
Entrevue de Canossa (1077) entre le pape Grégoire VII et Henri IV du Saint-Empire
Entrevue de Dresde (1813) entre Napoléon Ier et Metternich
Entrevue de Ferrières (1870) entre Otto von Bismarck et Jules Favre
Entrevue de Frohsdorf (1873) entre le comte de Paris et le « comte de Chambord »
Entrevue de Lucques (-56) entre César, Pompée et Crassus
Entrevue de Montoire (1940) entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler
Entrevue de Montereau (1419) entre Jean Ier de Bourgogne et le dauphin Charles
Entrevue de Péronne (1468) entre Charles le Téméraire et Louis XI
Entrevue de Plombières (1858) entre Napoléon III et Camillo Cavour
Entrevue de Tilsit ou entrevue du Niémen entre Napoléon Ier et Alexandre Ier de Russie
Entrevue de Tours (1619) entre Marie de Médicis et Louis XIII
Entrevue de Villafranca (1859) entre Napoléon III et François-Joseph Ier